Friedrich Kirchner kan syfta på:

* Friedrich Kirchner (1848–1900), tysk filosof, teolog och litteraturhistoriker
 Friedrich Kirchner (1885–1960), tysk general